Сент Ерблен () град је у Француској, у департману Атлантска Лоара.

По подацима из 1999. године број становника у месту је био 43.726.

Географија

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Санкт Ингберт
  Вотерфорд
  Виладеканс
  N’Diaganiao
  Cleja
  Казанлик

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: -{Insee}- 

Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској